Дариский календарь является одной из предлагаемых систем измерения времени на Марсе, который может быть использован поселенцами на красную планету. Он был создан аэрокосмическим инженером и политологом Томасом Гангали (Thomas Gangale) в 1985 году и назван им честь своего сына Дариуса. В 1998 году на учредительном съезде Марсианского общества календарь был представлен как один из двух вариантов календаря, которые следует рассмотреть вместе с восемнадцатью другими факторами, которые необходимо учитывать при колонизации Марса.

Единицы измерения 
Основные периоды времени, из которых состоит календарь, — это сол — марсианские солнечные сутки (также известные как марсианский день) продолжительностью 24 ч 37 м 22.663 с и марсианский год, который по продолжительности немного отличается от среднего тропического года. Марсианский день на 39 минут и 35,244 секунд дольше, чем земные солнечные сутки, а марсианский год длится 668,5907 марсианских дней. Каждое марсианское десятилетие длится шесть лет по 669 и четыре года по 668 солов. Годы продолжительностью 669 солов называют високосными годами. Високосными годами являются нечётные годы, а также годы, делящиеся на 10 без остатка, что даёт 6686 солов за десять лет (668,6 солов на год). Календарная ошибка от года к году накапливается медленно и календарь отстаёт примерно на 13 дней каждые 1400 марсианских лет.

Форма календаря 
Год разделён на 24 месяца. 5 первых месяцев из каждых 6 месяцев продолжаются по 28 дней. В последнем месяце високосного года 28 дней, иначе этот месяц состоит из 27 дней.

Неделя состоит из 7 дней, первая неделя месяца начинается с начала каждого месяца. Если месяц имеет 27 дней, то в последнюю неделю день опускается. Целью этого является создание упорядоченности и неизменный вид календаря. Можно проследить аналогию приближения средней длины недели на Марсе и земной недели, хотя следует отметить, что 28 земных суток примерно равны 27+1/4, а не 27+5/6 марсианских дней.

В данной таблице приведены названия дней недели, похожие на дни земной недели. Это Sol Solis (эквивалент воскресения), Sol Lunae (понедельник), Sol Martis (вторник), Sol Mercurii (среда), Sol Jovis (четверг), Sol Veneris (пятница), Sol Saturni (суббота). Таким образом, каждая неделя начинается и заканчивается выходным днём. Последний день неполного месяца (27-е, Sol Veneris, пятница) также будет нерабочим днём, чтобы сохранить двухдневные выходные.

В високосном году последний день месяца Vrishika вставляется 28-й день.

Начало года 
Предполагается, что марсианский год начинается со дня северного весеннего равноденствия на планете. Марс имеет наклон, похожий на наклон земной оси, так что сезоны Марса различимы. Большой эксцентриситет орбиты Марса означает, что сезоны в южном полушарии более выражены, чем в северном полушарии. Наиболее сложные вычисления дариского календаря, даже с учётом небольшого смещения марсианского дня весеннего равноденствия в течение нескольких тысяч лет, включают в себя комплекс расчётов по формулам.

Нерешенные вопросы 

Некоторые детали дариского календаря остаются темой для обсуждения, в частности, вопрос о выборе марсианской эпохи. Первоначально Гангале предложил, чтобы её начало было в 1975 году, в знак признания американских Викингов, когда произошла первая полностью успешная мягкая посадка летательного аппарата на Марс, игнорируя посадку на Марс в 1971 году советской автоматической межпланетной станции «Марс-3». В 2002 году Петр Кох впервые предложил в качестве марсианской эпохи 1609 год, когда Кеплер использовал наблюдения Тихо Браге красной планеты, в результате чего он пришёл к законам движения планет; в этом же году Галилео Галилея первым наблюдал Марс в телескоп. Данный выбор эпохи позволяет избежать проблемы многих наблюдений Марса в течение последних 400 лет.

Названия 24 месяцев были условно выбраны Гангале из латинских названий созвездий Зодиака и их санскритских эквивалентов поочерёдно. Аналогично, семь дней недели были условно названы в честь Солнца, Луны и пяти ярких планет, в это число входит Земля, если смотреть с Марса. В настоящее время предлагается несколько различных календарей, такой же формы, но с разной терминологией. Дариский календарь оттепели (Darian Defrost Calendar), например, предлагает создать новые имена для марсианских месяцев из форм, в которых буквы имени и длина выбирается в зависимости от порядкового номера месяца и сезона. Утопический календарь (Utopian Calendar), разработанный Группой Марс Время в 2001 году, имеет дополнительные предложения для развития календаря.

Марсианский календарь 
Гангале в 2002 году разработал вариант распределения дариских календарных месяцев, и это решает вопрос повтора недель и дней без необходимости манипулирования днями. Вариант предлагает установить начало всех месяцев в одном квартале на единый день недели, но день начинает двигаться от одного месяца до следующего квартала, в соответствии со схемой, разработанной астрономом Робертом Эйткеном в 1936 году.

В таблице даны названия дней недели, которыми начинается каждый месяц в квартале. В первом квартале они соответствуют весне на марсианском северном полушарии и осени на южном.

Високосный день вставляется в конце нечетных годов, как в оригинальном дарийском календаре. Последний месяц нечётных годов содержит 28 дней, так что последующий год также начинается с Sol Solis, в итоге образуя двухлетний цикл, в котором дни недели соотносятся с днями месяца. День, добавляемый в конце каждого десятого года, не считается частью недели, таким образом не нарушая двухлетний цикл дней недели. Недостаток этой схемы в том, что для согласования даты месяца и дня недели используется двухлетний цикл, в то время как дарийский календарь повторяется от месяца к месяцу.

Другие дарийские календари 
Гангале в 1998 году адаптировал дариский календарь для использования на четырёх галилеевых спутниках Юпитера (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто). В 2003 году он создал версию для Титана.

См. также 
 Астрономия на Марсе
 Хронометрия на Марсе

Примечания

Литература 
 Bennett, Christopher L. (2011-04-26). Star Trek: Department of Temporal Investigations: Watching the Clock, p. 352. Pocket Books/Star Trek.
 Gangale, Thomas. (1986-06-01). «Martian Standard Time». Journal of the British Interplanetary Society. Vol. 39, No. 6, p. 282—288
 Gangale, Thomas. (1997-02-01). «Mare Chronium: A Brief History of Martian Time». American Astronautical Society. AAS 90-287. The Case for Mars IV: The International Exploration of Mars. Ed. Thomas R. Meyer. San Diego, California. Univelt, Incorporated.
 Gangale, Thomas. (1998-08-01). «The Darian Calendar». Mars Society. MAR 98-095. Proceedings of the Founding Convention of the Mars Society. Volume III. Ed. Robert M. Zubrin, Maggie Zubrin. San Diego, California. Univelt, Incorporated. 13-Aug-1998.
 Gangale, Thomas, and Dudley-Rowley, Marilyn. (2004-07-01). «The Architecture of Time: Design Implications for Extended Space Missions» Society of Automotive Engineers. SAE 2004-01-2533. SAE Transactions: Journal of Aerospace.
 Gangale, Thomas, and Dudley-Rowley, Marilyn. (2005-12-01). «Issues and Options for a Martian Calendar». Planetary and Space Science. Vol. 53, pp. 1483—1495.
 Gangale, Thomas. (2006-07-01). «The Architecture of Time, Part 2: The Darian System for Mars.» Society of Automotive Engineers. SAE 2006-01-2249.
 Rajaniemi, Hannu. The Quantum Thief, Ch, 12. Tor Books.
 Sakers, Don. (2004-01-01). The Sf Book of Days, pp. 7, 19, 31, 53, 81, 103, 113, 123, 135, 145—149. Speed-Of-C Productions.
 Smith, Arthur E. (1989-01-01). Mars: The Next Step, p. 7. Taylor & Francis.

Ссылки 
 The Darian Calendar for Mars
 The Calendars of Jupiter
 The Darian Calendar for Titan
 Библиотека переводы дат для Ruby

Марс
Предлагаемые календари